Harlow Shapley, Amerikaans astronoom
 Shapley 1, een naar bovenstaande vernoemde planetaire nevel
 Lloyd Shapley, wiskundige, econoom en Nobelprijswinnaar